Mondino ist ein

 französischer Fotograf, Grafiker und Videoregisseur, siehe Jean-Baptiste Mondino
 italienisches Salzmaß, siehe Salzmaß

Siehe auch: Mondino dei Luzzi